Breakfast Club steht für:

 The Breakfast Club, ein US-amerikanischer Film von 1985
 eine US-amerikanische Dance-Pop-Band der 1980er Jahre, siehe Breakfast Club (Band)